Dévényi Antal (1910–1994) erdész, erdőmérnök
 Dévényi Antal (1910–1989) festőművész